Кенџи Фуџимицу (, , Префектура Саитама 1. мај 1986) је јапански атлетичар, специјалиста за спринтерске дисциплине. троструки је првак Азије, док је на Светском првенсдтву штафета 2015. са штафетом 4 х 100 метара, освојио треће место. У птафети су поред њега трчали и Казума Осето, Котарио Танигучи и Јошихиде Кируи.

Значајнији резултати

Лични рекорди

Референце

Спољашње везе 

 Прпфил на сајту ИААФ

Рођени 1986.
Јапански атлетичари
Спринтери
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2016.
Јапански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.
Азијски прваци у атлетици.